La seguente lista di Paesi per veicoli pro capite riporta i Paesi del mondo elencati per numero di veicoli ogni 1000 abitanti registrati in alcuni diversi anni.

La lista include tutti i veicoli a motore, come automobili, autobus, furgoni et cetera  ma esclude i ciclomotori e altri mezzi a due ruote.

Note

Liste di stati
Trasporti